Ringberg är ett danskt, estniskt, norskt och svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Kerstin Ringberg
 Marcus Ringberg
 Viktor Ringberg
 Ringbergs krukmakeri, krukmakeri drivet av flera generationer Ringberg i Sölvesborg fram till 1928.

Svenska efternamn